Guasave (stad), stad in Mexico
 Guasave (gemeente), gemeente in Mexico